Aryn est un prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
, journaliste américaine
 (née en 1978), nouvelliste américaine
 (née en 1983), musicienne chrétienne américaine
 (née en 1993), joueuse australienne de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme